Болярово:

 Болярово — город в Болгарии. Находится в Ямболской области, входит в общину Болярово.
 Болярово — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области.